Di Marzio può riferirsi a:

Persone
Dino Di Marzio (1910-1936) – militare e aviatore italiano
Gianni Di Marzio (1940-2022) – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
Isa Di Marzio, nome d'arte di Luisa Malcotti (1929-1997) – attrice, doppiatrice e cantante italiana
Luigi Di Marzio (1951) – politico e medico italiano
Raffaella Di Marzio (1958) – psicologa italiana

Altro
DiMarzio – azienda statunitense di accessori per chitarra
Ciro Di Marzio – protagonista della serie televisiva Gomorra